Song Nan, né le  à Qiqihar est un patineur artistique chinois. Il est médaillé de bronze aux Quatre continents 2014, deuxième du Trophée Éric Bompard 2012, troisième de la Coupe de Chine 2012, vice-champion du monde junior en 2010, médaillé d'or à l'Universiade d'hiver de 2013 et triple champion de Chine (2009, 2012 et 2013).

Biographie

Carrière sportive

Palmarès

Liens externes 
 

Naissance en août 1990
Naissance dans la province du Heilongjiang
Patineur artistique chinois